

Самые высокие здания 
В этом списке приведены небоскрёбы префектуры Мияги с высотой от 100 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.
Все небоскрёбы префектуры находятся в административном центре, городе Сендай.

См. также 
 Список самых высоких зданий Японии

Примечания

Ссылки 
 Buildings, Sendai, Japan
 Sendai Skyscraper Diagram
 The Council on Tall Buildings and Urban Habitat

Высотки
Мияги
Выс